Georg Kaltschmid ist der Name folgender Personen:

* Georg Kaltschmid (Komponist) (1885–1954), österreichischer Komponist
 Georg Kaltschmid (Politiker) (* 1980), österreichischer Politiker (Grüne)